síndrome XXXX, una anomalia cromosòmica
 XXXX. Reserve-Korps, una unitat militar alemanya
 Una versió abreujada de "XXXXL" o "4XL", una talla gran que normalment significa extra extra extra extra large ('molt molt molt molt gran')
 XXXX, el personatge principal de la pel·lícula Layer Cake
 En anglès, XXXX al final d'un missatge escrit representa kisses ('petons'), similar a "XOXO", que representa "Hugs and kisses"
 XXXX Island, una illa privada
 Castlemaine XXXX, una marca de cervesa

Música
 XXXX, un àlbum del 2009 del grup You Say Party! We Say Die!
 " XXXX", una cançó de Lazy Mutha Fucka, un grup de rap de Hong Kong